Sacripante est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlo Maria Sacripante, cardinal italien ;
 Giuseppe Sacripante, cardinal italien ;
 Umberto Sacripante, acteur italien.

Personnage de fiction 
 , personnage littéraire italien de la poésie épico-chevaleresque.

Patronyme italien